Hassina Ghemmouri, dite Piloucha est une humoriste et comédienne algérienne, née à Beni Zmenzer. Dans ses vidéos, elle a notamment recours au sketch avec un filtre grossissant ses traits et modifiant sa voix. Son travail traite entre autres du poids des traditions, de l'émancipation des femmes et des féminicides.

Biographie 
Piloucha naît sous le nom de Hassina Ghemmouri à Beni Zmenzer.  Résidant en Belgique, c'est en Algérie qu'elle fait ses premiers pas dans le domaine artistique, encouragée par sa famille. Elle rejoint plusieurs troupes théâtrales à commencer par celle de l'association Immal de son village natale.

Septique à l'idée de se lancer sur les réseaux sociaux,  Elle connaît alors un succès immédiat. Piloucha aborde des sujets sociétaux dans le but d'éveiller les consciences et de faire évoluer les mentalités. Elle traite principalement du cyber-harcèlement, des violences conjugales et des relations entre hommes et femmes. Elle tient toutefois à rendre hommage à sa Kabylie natale, notamment au travers de ses tenues

En parallèle, elle exerce dans le paramédical.

Prix 
 2014 : Prix du meilleur groupe de musique avec Dihia Ghemmouri pour leur participation à la caravane culturelle des jeunes talents de Tizi-Ouzou
 2015 : Prix spécial de l'Académie de musique de Beloeil en Belgique

Filmographie

Théâtre 
 2010 : Dr Degdagui : Ouiza Tapapasth

Références 

Humoriste algérien
Chanteuse algérienne
Actrice algérienne de théâtre
Naissance dans la wilaya de Tizi Ouzou
Mononyme